Раджбари:

 Раджбари — город на западе Бангладеш, административный центр одноимённого округа.
 Раджбари — округ в центральной части Бангладеш, в области Дакка. 
 Раджбари-Садар — подокруг в центральной части Бангладеш. Входит в состав округа Раджбари.